Amend ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Amend-Traut (* 1966), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Bill Amend (* 1962), US-amerikanischer Comiczeichner
 Birgit Amend-Glantschnig (* 1960), deutsche Politikerin
 Christoph Amend (* 1974), deutscher Journalist
 Curt Amend (1884–nach 1937), deutscher Redakteur und Journalist
 Erwin Amend (1919–1997), deutscher Komponist und Konzertmeister
 Kevin Amend (* 1993), deutscher E-Sportler
 Kurt Amend (1904–1977), deutscher Kriminalpolizist und SS-Führer
 Lars Amend (* 1978), deutscher Autor
 Otto Amend (1876–nach 1936), deutscher Jurist und nationalsozialistischer Funktionär
 Peter Amend († 2014), deutscher Künstlermanager
 Rolf-Dieter Amend (1949–2022), deutscher Kanute und Kanutrainer
 Rudolf Amend (1891–1968), Mitglied der Verfassungberatenden Landesversammlung Groß-Hessen und Bürgermeister von Runkel 1945–1948 (CDU)
 Werner Amend (* 1953), deutscher Politiker (parteilos)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Amend (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Amendt, Ament